Лудовико или Луиджи Гонзага:

 Лудовико I Гонзага (1268—1360)
 Лудовико II Гонзага (1412—1478)
 Лудовико Родомонте, граф Сабьонетты (1500—1532)
 Лудовико Гонзага, герцог Неверский (1539—1595)